Nikolaï Ioudenitch (1862-1933), militaire russe ;
 Stanislav Ioudenitch (1971 -), pianiste ouzbek.